Jan IV van Chalon-Arlay (circa 1444 – 15 april 1502) was prins van Oranje. Hij was de grootvader van René van Chalon, de eerste Nassau die de titel prins van Oranje voerde.

Jan IV van Chalon was een zoon van Willem van Chalon-Arlay, prins van Oranje, en Catharina van Etampes. Hij huwde in 1457 te Brussel met Johanna van Bourbon, dochter van Karel I van Bourbon. Johanna overleed kinderloos in 1493. Jan IV huwde daarna in 1495 met Philiberta van Luxemburg, dochter van Anton van Ligny.
Uit het huwelijk met Philiberta werden drie kinderen geboren:
 Claudia van Chalon, die huwde met Hendrik III van Nassau en moeder van René van Chalon
 Claudius van Chalon, heer van Arguel, stierf, amper een jaar oud, in 1500
 Filibert van Chalon, erfgenaam van de bezittingen en de titels van zijn vader. Hij voerde de titel Prince d'Orange. In zijn testament wees Filibert zijn neef René van Chalon aan als zijn universele erfgenaam.

Voorouders 

Heerser van Orange
Prins van Oranje
Graaf van Chalon
Persoon in de 15e eeuw
Chalon, J